De (FEB) Eredivisie Play-offs 2007 was de nacompetitie om het Nederlands landskampioenschap basketbal dat aansloot op het seizoen 2006-07 van de Eredivisie. De play-offs gingen van start op 16 april 2007. EiffelTowers Den Bosch werd voor de 14e keer landskampioen, Matrixx Magixx uit Nijmegen was runner-up.

Deelnemers
EiffelTowers Den Bosch uit 's-Hertogenbosch
Matrixx Magixx uit Nijmegen
Hanzevast Capitals uit Groningen
Rotterdam Basketbal uit Rotterdam
Upstairs Weert uit Weert
Amsterdam Astronauts uit Amsterdam
Polynorm Giants uit Bergen op Zoom
Zorg en Zekerheid Leiden uit Leiden

Tabel

Uitslagen

Kwartfinale Best-Of-Three

(1)Eiffeltowers Den Bosch vs (8)Zorg en Zekerheid Leiden

(2)Matrixx Magixx vs (7)Polynorm Giants

(3)Hanzevast Capitals vs (6)Amsterdam Astronauts

(4)Rotterdam Basketball vs (5)Upstairs Weert

Halve Finale Best-Of-Five

(1)Eiffeltowers Den Bosch vs (5)Upstairs Weert

2006/2007
Basketbal in 2007